

ONID- Observatório Nacional de Inclusão Digital 

O Observatório Nacional de Inclusão Digital (ONID) é uma iniciativa do Governo Federal em conjunto com a sociedade civil organizada, através de convênio com o IPSO - Instituto de Pesquisas e Projetos Sociais e Tecnológicos, que atua na coleta, sistematização e disponibilização de informações para o acompanhamento e avaliação das ações de inclusão digital no Brasil.

Além de ser uma importante ferramenta para os gestores de políticas públicas e iniciativas nessa temática, o ONID disponibiliza à sociedade informações detalhadas sobre os telecentros existentes em todo o país.

Para tanto, o ONID está cadastrando telecentros, centros de inclusão digital, infocentros ou outros espaços coletivos sem fins comerciais de uso da tecnologia da informação conectados à internet. Ele funciona como um mapa de inclusão digital e consiste em um cadastro que fará o levantamento de todos os telecentros existentes no país.

Os três principais critérios levados em conta para o cadastramento no ONID são:

- a existência de conexão à internet no estabelecimento, que tem que possuir mais que três computadores (a não ser em áreas remotas ou com problemas de energia)

- ser aberto à população, ainda que em tempo parcial (uma escola, por exemplo, desde que libere o acesso nos finais de semanas)

- não possuir fins lucrativos e, se cobrar por necessidade de sustentabilidade, é preciso informar o que é feito com os recursos

Aqueles envolvidos no ONID trocarão informações e experiências relacionadas a projetos de inclusão digital estimulando, desta forma, parcerias entre as instituições participantes e o governo federal. Esta união resultará no banco de dados com documentação sobre projetos e atividades na área, aberto à consulta pública. Apesar de estar vinculado a entidades do governo em sua etapa inicial, a idéia é que o observatório se torne uma instância independente, composta e mantida por iniciativas de diversas esferas da sociedade.

Além do cadastro, o ONID disponibiliza diversos materiais sobre inclusão digital em seu Banco de Referências, procurando também articular todas as pessoas envolvidas nesses projetos através da Comunidade de Prática.

Ligações externas 

Instituições governamentais do Brasil